3210 Лупішко (3210 Lupishko) — астероїд головного поясу, відкритий 29 листопада 1983 року.
 Лупішко Дмитро Федорович — український астроном.